

Sigle 
 Area fusiforme facciale (Fusiform Face Area) – area della corteccia sensibile al riconoscimento dei volti
 Fédération française d'athlétisme  – Federazione francese di atletica leggera
 Feldflieger Abteilung  – unità aeree con funzioni generiche del Deutsches Heer, l'esercito dell'Impero tedesco, durante la prima guerra mondiale
 Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein AG (FFA) – Azienda svizzera attiva in campo aeronautico e, nel passato, in campo ferroviario
 Football Federation Australia  – Federazione calcistica dell'Australia
 Free-fatty-acids  – Acidi grassi liberi

Codici 
 FFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kill Devil Hills 1st Flight (Stati Uniti)